Nore kan avse:

 Nore (tätort) – en tätort i Ljusdals kommun
 Nore (flod) – en flod på Irland
 Nore (England) – en sandbank i floden Themsens mynning i England
 Nore og Uvdals kommun – en kommun i Norge
 Nore (Buskerud) – en ort i Nore og Uvdals kommun i Norge
 Nore (namn) – ett mansnamn
 N.O.R.E. – en rappare
 Nore, Runmarö – en by på Runmarö i Stockholms skärgård
 Nore (dikt) - ett verk av Esaias Tegnér